Casterton (Australië), een plaats in de Australische deelstaat Victoria
 Casterton (Cumbria), een plaats in het Engelse graafschap Cumbria